

Села 
 Мар'янівка — Кіровоградська область, Голованівський район, Голованівська селищна громада
 Мар'янівка — Кіровоградська область, Голованівський район, Новоархангельська селищна громада (в минулому — Новоархангельський район)